Кири́лл Серге́евич Лады́гин (род. 17 декабря 1978, Свердловск, СССР) — российский автогонщик, мастер спорта, победитель Европейской серии Ле-Ман в классе GTC (2013), бронзовый призёр гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 (2016).

Биография 

Первый опыт участия в автоспортивных соревнованиях Ладыгин получил в 1984 году.

В 1996—2003 годах стартовал в различных российских картинговых гонках, став за это время двукратным чемпионом страны в классе «Союзный» и 4-кратным — в классе «Формула-С». В 2003 году выиграл чемпионат Дальнего Востока и чемпионат России в классе «Intercontinental C».

Кольцевые серии 
В 2003 году провёл несколько этапов в гоночной серии Формула-Русь. В 2004 году перешёл в чемпионат Формула-1600, также стартовал в кузовном монокубке Lada Revolution, где стал двукратным чемпионом.

В 2008 году стартовал в чемпионате RTCC в классе «Touring Light», став третьим. В этом же году при поддержке Russian Bears Motorsport дебютировал в туринговом чемпионате мира, проведя четыре этапа в конце сезона. Через год провёл полный сезон в этом чемпионате.

В 2011 году вернулся в шоссейно-кольцевой автоспорт, стартуя в различных чемпионатах на машине Lada Granta.

Ралли и ледовые гонки 
С 2005 года участник различных ледовых гонок. В 2008—2010 годах входил в число призёров зимнего чемпионата России по трековым гонкам.

Принял участие в ралли «Каменный пояс» 2005 года. Позже старты в подобных гонках стали всё более массовыми, и в 2010 году он стал бронзовым призёром национального чемпионата в классе R2.

Статистика результатов

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте РСКГ
 Профиль на сайте LADA Sport

Картингисты
Автогонщики России
Пилоты WTCC из России
Пилоты RTCC
Пилоты RRC
Пилоты РСКГ
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из России
Пилоты FIA WEC